Svendsen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Svendsen (* 1990), norwegische Skilangläuferin
 Axel Svendsen (1912–1995), dänischer Kanute
 Bodil Svendsen (* 1916), dänische Kanutin
 Bud Svendsen (1915–1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Christian Meaas Svendsen (* 1988), norwegischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Conrad Bonnevie-Svendsen (1898–1983), norwegischer Politiker und Geistlicher
 Conrad Vogt-Svendsen (1914–1973), norwegischer Seemannspastor
 Emil Hegle Svendsen (* 1985), norwegischer Biathlet
 Erik Norman Svendsen (* 1941), dänischer Geistlicher
 Flemming Kofod-Svendsen (* 1944), dänischer Politiker
 George Svendsen (1913–1995), US-amerikanischer American-Football- und Basketballspieler

 Johan Svendsen (1840–1911), norwegischer Komponist
 Johan Christoffer Svendsen (1865–1899), Mediziner
 Johanne Svendsen (* 2004), dänische Tennisspielerin
 Jon Svendsen (* 1953), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Julie Bonnevie-Svendsen (* 1987), norwegische Biathletin
 Kim Gunnar Svendsen (* 1955), dänischer Radrennfahrer
 Kristoffer Elvestad Svendsen (1884–1934), Geburtsname des norwegischen Schriftstellers Sven Elvestad
 Lars Svendsen (1926–1975), grönländischer Gewerkschafter, Sportfunktionär und Musiker
 Lars Fredrik H. Svendsen (* 1970), norwegischer Philosoph
 Nicolai Thomsen Svendsen (1873–1966), schleswigscher Redakteur und Grenzpolitiker
 Oliver Svendsen (* 2004), dänischer Fußballspieler
 Oskar Svendsen (* 1994), norwegischer Radrennfahrer
 Poul Svendsen (* 1927), dänischer Ruderer
 Rupert Svendsen-Cook (* 1990), britischer Rennfahrer
 Sander Svendsen (* 1997), norwegischer Fußballspieler
 Sara Svendsen (* 1980), norwegische Skilangläuferin
 Silje Katrine Svendsen (* 1990), norwegische Handballspielerin
 Susanne Svendsen (* 1979), dänische Triathletin
 Victor Svendsen (* 1995), dänischer Badmintonspieler

Sonstiges:
 Svendsen-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Svenssen